Тополинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Хабарском районе Алтайского края России. Административный центр — село Топольное.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 519 человек, в том числе 250 мужчин и 269 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Топольное.

Ранее входили в состав Тополинского сельсовета селения: Васильевка,Екатериновка, Желановка, Новополтава, Новоивановка.

Примечания 

Муниципальные образования Хабарского района
Сельские поселения Алтайского края